Mihovljan kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Mihovljan (ort), Međimurje, 
 Mihovljan (samhälle), Krapina-Zagorjes län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar